

Волдо — місто, штат Алабама
 Волдо — місто, штат Арканзас
 Волдо — місто, штат Флорида
 Волдо — місто, штат Канзас
 Волдо — місто, штат Мен
 Волдо — селище, штат Огайо
 Волдо — селище, штат Вісконсин